Мнєлнік () — місто в Середньочеському краю Чехії, розташоване біля злиття Ельби та Влтави. Муніципалітет з розширеними повноваженнями та адміністративний центр округу Мнєлнік.

Населення становить близько 19,07 тисяч жителів (2005).

Історія 
Мнєлнік заснований в IX столітті. Отримав статус королівського міста в 1274 році.

Важливою пам'яткою міста є Мнєлніцький замок (XVI століття, нині перебуває в приватному володінні родини Лобковіц). Також у місті знаходяться середньовічна церква Петра і Павла та готична ратуша.

Населення

Міста-побратими 

  Лученець, Словаччина
  Ветцікон, Швейцарія
  Мелник, Болгарія
  Оранієнбург, Німеччина
  Переворськ, Польща
  Серпухов, Росія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт 
 Melnik2000.cz 
 Культура в Мнєлніку 
 Мапа Мнєлніка

Міста Чехії
Мельник (округ)